Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band est un album des Beatles ;
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band est la chanson-titre de l'album ;
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band est un film inspiré du même album, avec entre autres les Bee Gees et Peter Frampton.